Shadows (englisch für „Schatten“) steht für:

 Shadows (Roman), Kinderbuch von Tim Bowler (1999)
 The Shadows, britische Instrumental-Rockband (ab 1958)

 M. Shadows, Künstlername von Matthew Charles Sanders (* 1981), US-amerikanischer Sänger der Band Avenged Sevenfold

Siehe auch:

 Shadow (Begriffsklärung)